Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду 2023 — 5-й совместный чемпионат мира по фристайлу и сноуборду, который проходил с 19 февраля по 4 марта на грузинском горном курорте Бакуриани под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS). Грузия впервые принимала чемпионат мира по сноуборду и по фристайлу.

На чемпионате было разыграно 30 комплектов медалей (по 6 среди мужчин и женщин в сноуборде; по 7 у мужчин и женщин во фристайле; и 4 в смешанных командных дисциплинах (сноуборд-кроссе, ски-кроссе, акробатике, параллельном слаломе в сноуборде)).

Медали завоевали представители 19 стран, в том числе спортсмены 14 стран выиграли золотые медали. Австрия заняла первое место по общему количеству медалей (13). По золотым первое место разделили пять стран: Австрия, Канада, США, Швейцария, Франция (по 3).

Призёры

Фристайл

Мужчины

Женщины

Микст

Сноуборд

Мужчины

Женщины

Микст

Медальный зачёт

См. также 
 Кубок мира по фристайлу 2022/2023
 Кубок мира по сноуборду 2022/2023

Примечания

Комментарии

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Видеообзоры соревнований по сноуборду на канале FIS Snowboarding

Чемпионаты мира в 2023 году
Чемпионаты мира в Грузии

Февраль 2023 года
Спорт в Европе в марте 2023 года